Брячислав Василькович — ім'я двох князів з полоцької династії Ізяславичів.
 Брячислав Василькович (?—1186) —  князь ізяславський (бл. 1158 — бл. 1159) та вітебський (1168 — до 1175, 1178 — після 1181), син полоцького і вітебського князя Василька Святославича.
 Брячислав Василькович (? — після 1241) — князь вітебський (бл. 1221 — бл. 1232) та полоцький (1232 — после 1241), син вітебського князя Василька Брячиславича, внук попереднього князя.